Ле́йно () — финская фамилия.

 Лейно, Амандин (род. 1986) — французская гандболистка.
 Лейно, Вилле (род. 1983) — финский хоккеист.
 Казимир Лейно (1866—1919) — финский поэт, прозаик.
 Эйно Лейно (1878—1926) — финский поэт.
 Лейно, Эйно (1891—1986) — финский борец вольного стиля.

 Населённые пункты
 Лейно () — серболужицкое наименование деревни Лендорф в коммуне Паншвиц-Кукау района Баутцен, земля Саксония.
 Лейно () — серболужицкое наименование деревни Лен в коммуне Хохкирх района Баутцен, земля Саксония.
 Лейно () — серболужицкое наименование деревни Гайерсвальде в коммуне Эльстерхайде района Баутцен, земля Саксония.
 Лейно () — серболужицкая деревня в Верхней Лужице, коммуна Обергуриг района Баутцен, земля Саксония